Familjen Björck kan avse:

Familjen Björck (radioserie), radioserie av Alice Svensk som sändes 1936-1943
Familjen Björck (film), film från 1940 baserad på radioserien